Kienbächle ist ein geographischer Name im Schwarzwald, Baden-Württemberg:

Orte:
 Kienbächle (Baiersbronn), Weiler der Gemeinde Baiersbronn, Landkreis Freudenstadt
 Kienbächle (Schiltach), Hof im Stadtteil Lehengericht, Schiltach, Landkreis Rottweil

Gewässer:
 Kienbächle (Fluss), linker Zufluss der Schiltach gegenüber dem Hof Auf dem Grün, Stadtteil Lehengericht, Schiltach, Landkreis Rottweil

Siehe auch:
 Kienbach